Judy Tegart e Lesley Turner hanno battuto in finale Lorraine Robinson e Evelyne Terras 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Judy Tegart /  Lesley Turner (Campionesse)
 Karen Krantzcke /  Kerry Melville (quarti di finale)

 Françoise Dürr /  Jan O'Neill (quarti di finale)
 Lorraine Robinson /  Evelyne Terras (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1967